Andrew Harris peut désigner :

 Andrew Harris, compositeur canadien ;
 Andrew Harris, musicien américain ;
 Andrew Harris (1971-), joueur de cricket gallois ;
 Andrew Harris (1973-), joueur de cricket anglais ;
 Andrew Harris (1987-), joueur canadien de football canadien ;
 Andrew Harris (1994-), joueur de tennis australien.

Voir aussi 

 Andrew L. Harris (1835-1915), militaire et homme politique américain ;
 Andy Harries (1954-), producteur et réalisateur britannique ;
 Andy Harris (1957-), homme politique américain ;
 Andy Harris (1970-), footballeur anglais ;
 Andy Harris (1977-), footballeur anglais.